Медведева, Елена:
 Медведева, Елена Александровна (род. 1968) — украинская писательница.
 Медведева, Елена Владимировна (род. 1971) — российская актриса.
 Медведева, Елена Петровна (1850—1886) — революционерка-народница, осуждена на процессе 50-ти.
 Медведева, Елена Петровна (род. 1974) — российская самбистка и дзюдоистка.